El nombre Diego Marín puede referirse a:

 Diego Marín de Negrón (15??-1613), burócrata colonial - gobernador del Río de la Plata y del Paraguay (1609-1613).
 Diego Marín Aguilera (1757-1799), inventor español.
 Diego Marín Molina (1914-1997), filólogo y crítico literario español.
 Diego Marín (artista escénico) (1992-), bailarín, coreógrafo y coreólogo mexicano.